Varg (schwedisch und norwegisch ‚Wolf‘) steht für:

 einen Kriminellen oder Gesetzlosen in alten germanischen Rechtstexten
 Varg (Band), deutsche Pagan-Metal-Band
 Varg (Album), Album der schwedischen Vikingrock-Band Völund Smed
 Varg, Originaltitel des schwedischen Spielfilms Wolf (2008)

Personen:
 Varg Gyllander (* 1964), schwedischer Autor von Kriminalromanen und Polizei-Pressesprecher
 Varg Königsmark (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Varg Vikernes (* 1973), norwegischer Musiker, Gründer des Metal-/Ambient-Projektes Burzum

 Varg Veum, Romanfigur des norwegischen Schriftstellers Gunnar Staalesen

Siehe auch:
 Warg